Чётки (от др.-рус. чьтѫ — «считать, читать, почитать») — шнур или лента, чаще всего замкнутые в кольцо, на которых навязаны узелки, нанизаны бусины (зёрна), пластинки или иные однородные элементы. Во многих религиях: индуизме, исламе, христианстве, буддизме используют для счёта прочитанных молитв или иных ритуальных действий, сохранения внимания и концентрации, задания ритма.

История 
Древнейшие из известных чёток были созданы во II тысячелетии до нашей эры в Индии.

Материалы 

Чётки-вервица представляли собой кусок верёвки. При изготовлении прочих узелковых чёток могут применяться различные шнуры или нити, например, брояница традиционно изготавливается из овечьей шерсти. Лестовка чаще всего делается из кожи с внутренностью валиков-«бобочков» («ступеней») из бумаги. Зёрна чёток могут изготавливаться из различных материалов: дерева различных пород: кипариса, можжевельника, бука, сандала; минералов, в том числе самоцветов и драгоценных камней: горного хрусталя, янтаря, нефрита, яшмы; жемчуга, Аметиста, коралла, кости, стекла, керамики, металлов, пластмасс, плодов и семян различных растений: лотоса, дерева бодхи, рудракши.

Конструкция чёток

Нить 
Последователи Ваджраяны (тантрического буддизма) используют чётки с нитью, образованной из пяти разноцветных волокон: синего, зелёного, белого, красного и жёлтого цветов, которые символизируют пять элементов, лежащих в основе видимого мира (пространство, воздух, вода, огонь и земля).

Разделители 

В индуизме чётки со 108 зёрнами чаще всего имеют разделители-привески после 36-й и 72-й бусин (либо отличающиеся от прочих 36-я и 72-я бусины).

В старообрядческой лестовке три первых и три последних «ступени» отделяются от прочих бобочков плоским участком кожаной полосы, а группы в 12, 38, 33 и 17 бобочков разделены более крупными («великими») «ступенями».

Привески 
Соединённые в кольцо чётки часто дополняются каким-либо элементом.

В некоторых буддийских чётках выделяется одна более крупная и часто, в отличие от остальных, золотая жемчужина — знак Будды.

В традициях кришнаизма одна бусина имеет кисточку, символизирующую Кришну с павлиньим пером в волосах.

Во многих традициях на свободных концах чёток оставляют несколько бусин, которые используются в качестве счётчиков полностью отчитанных чёток.

Христианские чётки часто имеют в своём составе крест, медальон и (или) кисточку. Старообрядческая лестовка имеет на месте соединения концов ленты привеску в виде четырёх обшитых треугольников, в которых в старой традиции находилось семь счётных передвижек.

Функции чёток 
 счётное приспособление:
По зёрнам, узлам, валикам или иным составляющим чёток производится счёт прочитанных молитв, мантр, совершённых поклонов и тому подобных ритуальных действий. При делении зёрен или иных счётных элементов чёток на группы (особенно неравные, как, к примеру, на лестовке), становится проще отсчёт большого набора чисел. Применение привесок-счётчиков делает возможным счёт больши́х чисел, на счётчике откладывается число полностью отсчитанных чёток. То есть счётчик является следующим регистром при передаче чисел в системе счисления с основанием, равным числу зёрен в кольце чёток.

 напоминание:
Чётки сами по себе являются напоминанием о молитве, а соединённые в кольцо — о непрерывной молитве. Устройство чёток иногда согласовано с молитвенным или иным ритуальным правилом, то есть число зёрен диктует последовательность слов и (или) действий.
 задание ритма:
Молитвенные правила, медитативные практики и иные ритуальные действия, совершаемые с использованием чёток, требуют соблюдения определённого ритма, который задаётся и поддерживается перебиранием чёток.
 сохранение концентрации:
Перебирание чёток позволяет практикующему сохранять внимание, бороться с утратой концентрации и сном. Так, к примеру, непрестанное повторение Иисусовой молитвы без счёта, практикуемое в исихазме, предполагает необходимость сохранения внимания, в частности, чёткость текста молитвы, что облегчается ритмичным перебиранием чёток. Каждое зерно возвращает внимание верующего к молитве.
 символизм:
Конструкция и форма чёток, число элементов, материал, цвет, способ ношения и использования наделяются в различных учениях разными символическими смыслами. Наиболее часто чётки связываются с цикличностью и бесконечностью, со связью и преемственностью, с венком (венцом), лестницей в небо.
 отличительный знак:
По виду чёток можно делать выводы о принадлежности их владельца к той или иной ветви учения, о степени его подготовки.
 лечение:

В некоторых практиках чётки из различных материалов наделяют способностью излечивать те или иные недуги. Кроме того, мелкая моторика пальцев, перебирающих чётки, может помочь при лечении болезней суставов.

Символическое значение чёток 
В католицизме чётки-розарий символизируют венок из роз, который во время молитвы символически преподносится в дар Богородице и Иисусу Христу.

Вайшнавы ассоциируют 108 бусин чёток со ста восемью главных гопи Вриндаваны, 109-я Головная Бусина символизирует Кришну.

Способы ношения чёток 

В зависимости от размера чёток и традиций возможны различные способы ношения. Специальные короткие чётки с небольшим числом зёрен или узлов (так называемые перстные чётки) надеваются на палец. Более длинные, такие как традиционная брояница, надеваются на запястье. Католические чётки-розарий часто носятся в руках, наматываясь на одну из рук, при необходимости вставляются за пояс (ремень) или убираются в карман. Можно носить чётки в специально сшитом мешочке — «scapula», который может быть украшен вышивкой, на нём могут быть написаны тексты молитв или изображены святые.

Традиционный способ носить длинные чётки — надевать на шею в виде ожерелья:
…С той поры стальной решётки
Он с лица не подымал
И себе на шею чётки
Вместо шарфа привязал.
А. С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный»

На шее мелких чёток ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.
А. А. Ахматова. «На шее мелких чёток ряд…»

При этом длинные монашеские чётки могут опускаться до земли и ниже.

Чётки в буддизме 

Буддийские чётки традиционно насчитывают 108, 54, 27, 21 (культ богини Тары в буддизме махаяны) или 18 бусин (узелков). Однако существуют чётки и с иным количеством зёрен — 159 (135 в круге и по 12 в двух кисточках), 143 (117 в круге и по 13 в двух кисточках), 98 (75 в круге, 22 в одной кисточке, 1 — в другой), 50, 41 (39 в круге и по одной в двух кисточках), 33. По количеству зёрен в чётках можно определить принадлежность последователя к тому или иному течению буддизма или местной секте.

Известны с III века. Хрустальные чётки — один из атрибутов бодхисаттвы Авалокитешвары.

Тантрический буддизм 
В тантрическом буддизме часто используют чётки из костей яка или человека, но это не является обязательным. Как правило, чётки делаются из различных пород дерева или камней. Традиционное количество бусин в чётках — 108. В буддизме чётки используются для подсчёта количества произнесённых мантр. При этом каждая бусина чёток используется дважды: в первый раз, когда практикующий произносит полный круг мантр — 108, во второй, когда количество начитанных мантр превышает 1000, то есть 10 раз по 108. В этом случае специальный счётчик передвигается на одну бусину вперёд относительно центрального звена чёток — «ступы». Часто этот счётчик состоит из десяти элементов, которые передвигаются подобно чёткам, что облегчает подсчёт сотен. Для каждой практики в буддизме есть определённое рекомендованное число повторений мантр, которое является минимальным для достижения опыта духовной реализации данной практики.

Для тантрического буддизма также свойственны чётки с девятнадцатью зёрнами в форме человеческих черепов.

Чётки в индуизме 

Индуистские чётки-ожерелье (рудракша) обычно содержат 108, 54 или 50 (по числу букв индийского алфавита) зёрен. Чётки являются непременным атрибутом богов — Сарасвати, Брахмы, Шивы, Ганеши.

Чётки в исламе 

Мусульманские чётки обычно насчитывают 99 (по числу имён Аллаха), 33 или 11 бусин и привеску. Традиционные мусульманские чётки состоят из одиннадцати шариков, затем — перемычка (овальное зерно, плоский кружок) и далее опять та же последовательность до установленного количества шариков. Это исходит из того, что мусульманская молитва состоит из одиннадцати частей:
 Намерение молитвы
 Стояние на ногах
 Произнесение слов «Аллах велик» (Аллаху Акбар)
 Коленопреклонение
 Падение ниц
 Произнесение молитвы
 Повторение имени Бога
 Произнесение Шахады (свидетельства) «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его»
 Приветствие
 Произнесение разных имён Аллаха (до 99-ти имён)
 Непрерывное повторение хором общепроизносимых частей молитвы вслед за имамом

Чётки в христианстве 
В христианстве чётки появились не позднее IV века. Считается, что начальной формой чёток была верёвка с навязанными узлами — так называемая «вервица». В различных источниках указываются разные личности, введшие чётки в христианскую практику. Чаще всего называется святой Пахомий.

Чётки в монашестве называются «духовным мечом» и вручаются монаху при постриге.

Чётки являются атрибутом в иконографии архангела Селафиила.

Католичество 

Одна из разновидностей католических чёток (розарий) обычно состоят из 50 зёрен, разделённых на пять декад и используются для молитвы.

Также могут использоваться чётки с тридцатью тремя и ста пятьюдесятью зёрнами. Розарий символически означает «венец веры» из роз.

Францисканцы 
Монахи францисканского ордена использовали семидекадный розарий в память о семи радостях Девы Марии, называемый «францисканский венчик», «серафический розарий» или «розарий семи радостей Девы Марии».

Ирландия 

В Ирландии во времена гонений на католиков (семнадцатый век) использовался особый ирландский розарий для скрытого ношения, состоящий из единственной декады зёрен и не соединённый в кольцо.

Баски 

У басков традиционно использование розария в виде кольца, надеваемого во время молитвы на палец и состоящего из креста и десяти зёрен.

Православие 

В православных чётках может быть разное количество бусин, но чаще всего используются чётки со ста бусинами (монашеские чётки) или с 33 бусинами, по числу земных лет жизни Христа, либо кратным числам 10 или 12.

В 87-м правиле «Номоканона» (XI век) говорится о вервице, имеющей 103 узелка. «Да творит безкнижныи инок, за полуночницу, вервиц десять. за утреню, вервиц десять. за часы, вервиц десять. за девятыи час, и вечерню, десять. за павечерню десять. вервица же да имать узлы, сто и три. на всяком же узле да чтет преднаписаную молитву. канон же им есть, сущим убо малаго образа, поклонов триста. схимником же, поклонов, шесть сот. тогожде святаго.» Чётки используются при совершении Иисусовой молитвы.

В балканских православных странах используется особый род вязаных чёток — брояница.

Ранее чётками обязательно пользовался любой православный — монах или мирянин. Так, например, в 13-м поучении «Домостроя» в Сильвестровской редакции сказано:
…Следует христианину всегда держать в руках — чётки, а молитву Иисусову — неустанно на устах; и в церкви, и дома, и на торгу — ходишь, стоишь ли, сидишь ли, и на всяком месте…

В современной церковной практике Русской православной церкви отношение к использованию чёток мирянами осторожное, считается, что чётки обязательны исключительно монахам. Миряне пользуются чётками в основном по ситуации. Это может быть клирос, крестный ход, домашнее молитвенное правило.

Старообрядчество 

В старообрядчестве практически всех согласий активно используется лестовка — чётки из кожи в виде ленты со 109 «бобочками» («ступенями»), разделёнными на неравные группы. Лестовка символически означает лестницу от земли на небеса.

Англиканство 

В середине 1980-х годов в англиканской церкви разработаны так называемые «англиканские» или «экуменистические» чётки. Как и традиционные православные, они содержали 33 бусины по числу лет земной жизни Христа, но разделённые на группы, как в католическом розарии.

Лютеранство 
В современной практике могут использоваться оригинальные чётки, предложенные шведским лютеранским епископом Мартином Лённебо (Martin Lönnebo), так называемые «жемчужины жизни» (, ) состоящие из 18 зёрен разной формы, размера и материала.

Чётки в бахаизме 
В бахаи используют чётки с 95 зёрнами для обязательного ежедневного 95-кратного повторения Великого Имени. Также возможны чётки с 19 зёрнами по кругу и пятью на свободном конце для счёта 95 как пяти раз по 19.

Чётки в сикхизме 
В ритуальной практике сикхов используются чётки с 27, 54 или 108 камнями.

Чётки в неоязычестве 

По аналогии с христианством, чётки применяются и в основных течениях неоязычества — викканстве, асатру, родноверии. Устоявшихся традиций, определяющих количество зёрен и их чередование, не имеется, поэтому каждый умелец может изготовить чётки самостоятельно, вложив в них собственный религиозно-мистический опыт и его толкование.

Нерелигиозное использование чёток 

Чётки могут использоваться в качестве модного атрибута, аксессуара. Их носят на шее как бусы, на запястье как браслет, вешают на зеркало заднего вида в автомобиле.

Пример нерелигиозных чёток — греческие комболои.

В Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане и России наряду с традиционными используют ещё и плоские, так называемые «перекидные» чётки — плоскую ленту, не соединённую в кольцо, набранную из небольшого числа прямоугольных пластинок. Обычное число элементов в таких чётках — 13, но возможны также чётки с 8, 10 и 12 элементами. Чётки подобной конструкции (так называемые «болтухи») нередко изготавливаются в местах лишения свободы на территории бывшего СССР из разного материала: от плексигласа до хлеба. «Перекидные чётки» используются как атрибут «крутого» человека и не связаны с каким бы то ни было религиозным культом. Подобные чётки крутят, перехватывая пальцами, вокруг пальцев или всей ладони.

Разновидности и варианты названия чёток 
 брояница — балканская разновидность чёток
 болтухи — жаргонное название плоских перекидных чёток
 вервица — чётки из верёвки с навязанными узелками
 джапа-мала () — индуистские и буддийские чётки
 думки — название чёток в тюремном жаргоне
 змейка (уменьшительное от змея) — жаргонное название плоских перекидных чёток
 комболои () — греческие чётки
 комбоскини () — греческие вязаные чётки, аналог вервицы и брояницы
 коронка, корунка (уменьшительное от корона)
 лестовка, лестовица (уменьшительное от др.-рус. «лествица» — лестница) — старообрядческие чётки
 мала () — см. джапа мала
 мисбаха () — в переводе «семья», «группа»
 низка, низь (от низать) — низанные чётки
 патерностер (от  — «Отче наш»)
 розарий () — католические чётки (в западных областях Белоруссии и Украины — рожанец, ружанец от )
 рудракша ( — «глаза Рудры») — чётки из плодов одноимённого дерева (), используются большей частью шиваитами, вишнуиты предпочитают для чёток дерево туласи
 субха ()
 тасбих, тесбих ()
 чётки
 шапле ()

Музеи и коллекции чёток 
 Музей комболои (), Нафплион, Греция, www.komboloi.gr
 Музей бус (), Вашингтон, США, www.beadmuseumaz.org содержит большую коллекцию чёток
 Коллекция Натальи Львовны Жуковской, насчитывает большое количество чёток, принадлежащих разным конфессиям

См. также 
 Цицит

Примечания

Литература 
 
 Иеромонах Серафим (Параманов). О чётках. / По благословению епископа Курганского и Шадринского Михаила М.: АНО «Развитие духовности, культуры и науки», 2005.
 Dubin, L. S. Prayer Beads. // The History of Beads: From 100,000 B.C. to the Present (Revised and Expanded Edition) / C. Kenney (Ed.). New York: Abrams Publishing, 2009. pp. 79-92
 Henry, G., & Marriott, S. Beads of Faith: Pathways to Meditation and Spirituality Using Rosaries, Prayer Beads and Sacred Words. Fons Vitae Publishing, 2008
 Wiley, E., & Shannon, M. O. A String and a Prayer: How to Make and Use Prayer Beads. Red Wheel/Weiser, LLC, 2002
 Winston, K. Bead One, Pray Too: A Guide to Making and Using Prayer Beads. Morehouse Publishing, 2008
 Untracht, O. Rosaries of India. // Traditional Jewelry of India / H. Whelchel (Ed.). New York: Thames & Hudson, Inc., 2008. pp. 69-73.

Ссылки 
 Чётки в культуре и искусстве

 
Православное церковное и литургическое облачение